Miriam Neureuther z d. Gössner (ur. 21 czerwca 1990 w Garmisch-Partenkirchen) – niemiecka biathlonistka oraz biegaczka narciarska, dwukrotna mistrzyni świata w biathlonie, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata w biegach narciarskich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2007 roku, startując na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Jace. Zdobyła tam srebrny medal w biegu pościgowym. Na rozgrywanych rok później biathlonowych mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding zwyciężyła w sztafecie, a podczas mistrzostw świata juniorów w Canmore w 2009 roku wygrała bieg pościgowym, w sprincie była druga, a w sztafecie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wzięła udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009 w Libercu, gdzie zajęła 19. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną, a wspólnie z Katrin Zeller, Evi Sachenbacher-Stehle i Claudią Nystad wywalczyła srebrny medal w sztafecie.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zaedebiutowała 7 marca 2009 roku w Lahti, zajmując 15. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Nigdy nie stanęła na podium indywidualnych zawodów tego cyklu, jednak 7 marca 2010 roku w Lahti wraz z koleżnakami była druga w sztafecie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy zajęła 52. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku wystartowała w biegach na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Razem z Zeller, Sachenbacher-Stehle i  Nystad wywalczyła srebrny medal w sztafecie, a w biegu na 10 km stylem dowolnym zajęła 21. miejsce.

W zawodach Pucharu Świata w biathlonie zadebiutowała 2 grudnia 2009 roku w Östersund, zajmując 73. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze punkty wywalczyła rok później, 1 grudnia 2010 roku w tej samej miejscowości, kiedy zajęła 39. miejsce w biegu indywidualnym. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła dwa dni później, kończąc rywalizację w sprincie na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam Kaisę Mäkäräinen z Finlandii i Darję Domraczewą z Białorusi. W kolejnych startach jeszcze dziewięć razy stawała na podium, odnosząc przy tym trzy zwycięstwa: 15 grudnia 2012 roku w Pokljuce wygrała bieg pościgowy, a 5 stycznia 2013 roku w Oberhofie i 11 stycznia 2013 roku w Ruhpolding zwyciężała w sprintach. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2012/2013, kiedy zajęła 9. miejsce w klasyfikacji generalnej i trzecie w klasyfikacji sprintu.

Podczas mistrzostw świata w Chanty-Mansyjsku w 2011 roku, wspólnie z Andreą Henkel, Tiną Bachmann i Magdaleną Neuner zdobyła złoty medal w sztafecie. Wynik ten Niemki w tym samym składzie powtórzyły na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata w Ruhpolding. Była też między innymi szósta w sprincie i biegu masowym na mistrzostwach świata w Novym Měscie w 2013 roku. Nigdy nie wystąpiła w biathlonie na igrzyskach olimpijskich.

Jej mężem jest niemiecki narciarz alpejski Felix Neureuther. Mają dwójkę dzieci: córkę Matyldę (ur. 2018) i syna Leo (ur. 2020).

Osiągnięcia w biathlonie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Urodzeni w 1990
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieckie biathlonistki
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy medaliści olimpijscy
Ludzie urodzeni w Garmisch-Partenkirchen